Tunes steht für:

 Tunes (Silves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Silves, Portugal
 antike Stadt in Africa proconsularis, das heutige Tunis in Tunesien
 Titularbistum Tunes, auf das antike Tunes zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 italienischer Name des Dorfes Thuins, Südtirol

Tunes ist der Künstlername von:

 Sara Tunes (* 1989), kolumbianische Pop- und Dance-Sängerin

Siehe auch:
 Thunes
 Tune (Begriffsklärung)